Ка́менск — посёлок городского типа в Кабанском районе Республики Бурятия. Административный центр городского поселения «Каменское». Население —  чел. ().

В посёлке — железнодорожная станция Тимлюй (ВСЖД) на Транссибирской магистрали.

География 
Расположен на южном краю Кударинской степи у северо-восточных отрогов хребта Хамар-Дабан, в 10 км к юго-западу от районного центра — села Кабанска; в полукилометре севернее окраин собственно Каменска проходит федеральная автомагистраль  «Байкал», огибающая на северо-востоке пристанционную часть посёлка, где располагается станция Тимлюй на Транссибирской магистрали. Поблизости протекает речка Тимлюйка.

История 

В 1938 году, вблизи старинного села Тимлюй началось строительство посёлка Цемзавода. Было построено 15 домов, ларьки, ясли, школа, хлебопекарня, и прочее. Однако в связи с начавшейся Великой отечественной войной строительство посёлка Цемзавода было остановлено. В конце 1940-х годов строительство посёлка и Тимлюйского Цементного завода продолжилось.

5 октября 1949 года образован рабочий посёлок Каменск.

В январе 1953 года была введена в эксплуатацию первая технологическая линия Тимлюйского Цементного завода.

В июле 1963 года в Каменск приезжала Людмила Зыкина и пела песню Течёт река Волга на школьной горе.

13 января 1965 года город Бабушкин, рабочие посёлки Выдрино, Селенгинск, Каменск и Танхой, а также Посольский сельсовет переданы из Прибайкальского района в Кабанский район.

11 февраля 1967 года в 17 часов 27 минут по местному времени упал 4-й этаж школы № 1 в результате землетрясения магнитудой в 6,7 баллов.

8 августа 1995 года в одну из сопок в районе Каменска (в народе называют «Котлованом») упал вертолёт МИ-8. Вертолёт лишь чудом не взорвался. Одной из причин считается очень сильный ветер, и то, что вертолёт летел очень низко. 

В августе 2015 года началось строительство Покровской церкви, которая относится к Улан-Удэнской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

Население

Инфраструктура 
Администрация городского поселения, две средние общеобразовательные школы, городская и детская библиотеки, музыкальная школа, Дом детского творчества, два детских сада, Молодёжный центр досуга «Сибирь», санаторий-профилакторий, Каменская участковая больница.

Экономика 
 Тимлюйский цементный завод — основное производство
 Шиферный завод
 База «Райтоп»
 также строительные, лесозаготовительные, фермерские хозяйства.

Достопримечательности

Покровская церковь 
Покровская церковь — православный храм, относится к Улан-Удэнской епархии Бурятской митрополии Русской православной церкви.

Ссылки 
 Герб Каменского городского поселения.
 Каменская городская библиотека

Примечания 

Посёлки городского типа Бурятии
Населённые пункты Кабанского района
Появились в 1949 году в России
1940-е годы в Бурятии